Leul de peșteră se poate referi la:
Leul de peșteră eurasiatic
Leul de peșteră oriental
Leul de peșteră american
Leul de peșteră est-siberian